Semanick ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Semanick (* 1963), US-amerikanischer Tonmeister
 Suzanne Semanick (* 1967), US-amerikanische Eiskunstläuferin